Graubär steht für:

 Graubär, Nachtfalterart
 Graubär, seltene Bezeichnung für den Grizzlybär

Siehe auch:
 Graubart
 Schwarzbär (Begriffsklärung)